On the Road (boek) is een boek uit 1957 van schrijver Jack Kerouac.
 On the Road (film) is een film uit 2012 van regisseur Walter Salles, gebaseerd op het hierbovenstaande boek.
 On the Road (computerspel) is een computerspel van het type simulatie